V5 ou V05 peut faire référence à :

Informatique et télécommunications 
 v5, Cinquième version (par exemple la Freebox v5, cinquième version de la box internet de Free) ;
 Interface V5, un protocole réseau.

Sciences 
Neurosciences
 V5, Une aire du cortex visuel au niveau du cerveau.

Médecine
 Escherichia virus V5, un virus ;
 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire (V05), d’après la classification internationale des maladies.

Toponymie 
 Bomboré-V5, un village burkinabé ;
 Kaïbo-Sud V5, un village burkinabé ;
 Mankarga-V5, un village burkinabé ;
 Mogtédo-V5, un village burkinabé ;
 Ouayalgui-V5, un village burkinabé ;
 Rapadama-V5, un village burkinabé ;
 Tanama-V5, un village burkinabé.

Transports 
Automobiles
 Brilliance V5, un modèle du constructeur chinois Brilliance ;
 Chery V5, un modèle du constructeur chinois Chery.

Aviation 
  ;
 .

Moteur
 Moteur V5, un type de moteur.

Train
 SJ V5, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres